Ташмухаме́д Ния́зович Кары́-Ния́зов (1897 — 1970) — советский узбекский математик и историк науки, академик (1943) и первый президент АН УзССР (1943—1947). Доктор физико-математических наук. Узбек. Член ВКП(б) с 1931 года.

Биография 
Родился 21 августа (2 сентября) 1897 года (по некоторым данным — 1896 года) в Ходженте (ныне Худжанд, Таджикистан).
По окончании (1916) русско-туземной школы в Фергане работал учителем, основал первую в Узбекистане начальную школу, участвовал в организации первого узбекского педагогического техникума в Коканде (в 1920—1925 годах — его директор).
В 1929 году окончил физико-математический факультет Среднеазиатского государственного университета (Ташкент). Ещё во время учёбы начал преподавать в нём, с 1931 профессор, в 1931—1933 годах ректор университета.
В 1937—1940 годах председатель Комитета науки при СНК Узбекской ССР, одновременно с 1939 по 1943 заместитель председателя СНК Узбекской ССР по вопросам науки, культуры и искусства. В июне 1941 года руководил научной экспедицией по обследованию могилы эмира Тимура в Самарканде. C 1940 года возглавлял президиум Узбекского филиала АН СССР, а в 1943 — 1947 годах был первым президентом АН УзССР.
С 1948 профессор Ташкентского института инженеров и механизации сельского хозяйства, член Президиума АН УзССР.

Умер 17 марта 1970 года. Похоронен в Ташкенте на Чигатайском кладбище.

Семья 
 Жена — Айша-ханум, урождённая Уразаева (2 сентября 1897 – 31 января 1988), одна из первых народных учительниц Туркестана. Окончила Ферганскую женскую гимназию и преподавала русский язык в русско-туземной школе г. Намангана. После революции 1917 г. работала в Скобелевской советской школе. Сестра Абдурахмана Уразаева,  помощника присяжного поверенного, члена Всероссийского учредительного собрания, заместителя министра внутренних дел Кокандской автономии.

Труды 
 Автор курсов по высшей математике на узбекском языке:
 «Основной курс математического анализа» (1937)
 «Основы аналитической геометрии» (1937)
 Труды по истории науки и культуры Узбекистана:
 монография «Астрономическая школа Улугбека» (1950) на основе изучения трудов Улугбека и других ученых XV—XVII веков (Сталинская премия, 1952)
 «Очерки истории культуры Советского Узбекистана» (1955)
 Мемуары «Размышления о пройденном пути» (1970).

Заслуги 
 Герой Социалистического Труда (1967)
 три ордена Ленина
 три ордена Трудового Красного Знамени
 орден «Буюк хизматлари учун» (2002, посмертно)
 медали
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за научный труд «Астрономическая школа Улугбека» (1950)
 Государственная премия Узбекской ССР имени А. Бируни (1970)
 депутат ВС СССР 1—2 созывов (1941—1950)
 член-корреспондент Международной академии исторических наук (1967)
 заслуженный деятель науки УзССР (1939)

Примечания

Ссылки 
 Советский Энциклопедический Словарь — Кары-Ниязов Т. Н.
 
 Сайт Академии наук Узбекистана
 Ташмухаммед Ниязович Кары-Ниязов
 Академик Т.Н. Кары-Ниязов: жизнь и деятельность. Научно-популярный очерк
 С.В. Постников. Научные и публицистические работы академика Т.Н. Кары-Ниязова как источники по истории Узбекистана в годы Великой Отечественной войны
 Некролог

Историки астрономии
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Заслуженные деятели науки Узбекской ССР
Мемуаристы СССР
Мемуаристы Узбекистана
Похороненные на Чигатайском кладбище
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 2-го созыва
Родившиеся в Самаркандской области (Российская империя)